Leo kan som auktorsförkortning betyda:

 Giulio De Leo
 Piero Leo

Robotskapade auktorsförkortningar